Pierre-Ossian Bonnet, né à Montpellier le  et mort à Paris le , est un mathématicien français. On lui doit d'importantes contributions en géométrie différentielle des surfaces, où il a notamment donné son nom à la formule de Gauss-Bonnet.

Biographie 
En 1838, il entre à l'École polytechnique et étudie ensuite à l'École des ponts et des chaussées. Il renonce à une carrière d'ingénieur pour se tourner vers l'enseignement et la recherche et devient répétiteur à l'École polytechnique en 1844.

Après plusieurs travaux sur les séries, Bonnet se tourne vers la géométrie différentielle. Il est élu membre de l'Académie des sciences en 1862, où il succède à Jean-Baptiste Biot. À partir de 1868, Bonnet seconde Chasles pour son cours de géométrie à l'École polytechnique, où il devient directeur des études trois ans plus tard.

Ossian Bonnet enseigne également à l'École normale supérieure, et obtient la chaire d'astronomie physique à la faculté des sciences de Paris où il succède à Urbain Le Verrier. En 1883 il entre au Bureau des longitudes, succédant cette fois à Joseph Liouville.

C'est à Bonnet qu'on doit l'introduction de la notion de courbure géodésique et la publication d'une première version de la formule de Gauss-Bonnet, déjà relevée par Gauss.

Liens externes 

 

Mathématicien français du XIXe siècle
Membre de l'Académie des sciences (France)
Élève de l'École polytechnique
Professeur à l'École polytechnique
Professeur à la faculté des sciences de Paris
Naissance en décembre 1819
Naissance à Montpellier
Décès en juin 1892
Décès dans le 5e arrondissement de Paris
Décès à 72 ans